Бонжардін () — португальська власна назва.

Топоніми

Сернаше-ду-Бонжардін — парафія.